wybieg (moda)
 wybieg (rolnictwo)
 wybieg (sport)
 wybieg (technika)

Zobacz też 

 wybieg ściany (górnictwo)